Гонсёро́вский () — польская фамилия.

Известные носители 
 Вацлав Гонсёровский (1869—1939) — писатель
 Кшиштоф Гонсёровский (род. 1935) — поэт
 Наполеон Гонсёровский (1876—1941) — бактериолог
 Станислав Гонсёровский (1897—1962) — археолог
 Феликс Гонсёровский (Гонсиоровский, 1815—1894) — архитектор
 Януш Гонсёровский (1889—1949) — бригадный генерал
 Флориан Гонсёровский — псевдоним философа Генриха Струве (1840—1912)

Топонимы

Примечания